Ione (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie
Ione (opera), een opera
Ione (plant), een orchideeëngeslacht
Ione (Californië), een plaats in Californië in de VS
Ione (Oregon), een plaats in de VS
Ione (Washington), een plaats in de VS